Evolutionaire systematiek
 Fylogenetische systematiek of Cladistiek
 Systematiek (biologie)

 Systematiek en taxonomie van A tot Z